Gaius Laelius (consul in 190 v.Chr.)
Gaius Laelius (consul in 140 v.Chr.), zijn zoon